Buslijn 59 (Amsterdam)
Buslijn 59 (Rotterdam)
Buslijn 59 (Beverwijk-Zaandam)
Buslijn 59 (Gieten-Exloo)
Buslijn 59 (Hengelo-Tubergen)
Buslijn 59 (Hilversum-Zeist)